Cryptonevra är ett släkte av tvåvingar. Cryptonevra ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fritflugor
Cryptonevra